Mody Traoré (Metz, 14 de Julho, 1980) é um futebolista francês que joga como lateral-direito. Atualmente está sem clube.

Carreira 
Nascido em Metz, Mody jogou pelos juniores do Nancy, e jogou profissionalmente por Valenciennes, Ajaccio e Le Havre.

Ligações externas 
Perfil em Soccerway

Traore, Mody
Traore, Mody
Futebolistas do Athletic Club Ajaccien
Futebolistas do Havre Athletic Club